Mit Umba werden mehrere geographische Begriffe bezeichnet:

 Umba (Papua-Neuguinea), ein Ort und Flughafen in Papua-Neuguinea
 Umba (Russland), eine Siedlung in der Oblast Murmansk (Russland)

 Umba (Kandalakscha-Bucht), ein Fluss auf der Kola-Halbinsel (Russland)
 Umba (Indischer Ozean), ein Fluss im Nordosten von Tansania